Katarzyna Luksemburska (ur. 1342, zm. 1395) – królewna czeska, księżna austriacka
 Katarzyna Luksemburska (ur. 1353, zm. 1378) – margrabianka morawska, księżna niemodlińska